Социалисти́ческая наро́дная па́ртия — название нескольких левых политических партий в разных странах.
 Социалистическая народная партия Бразилии
 Социалистическая народная партия (Дания)
 Социалистическая народная партия (Индонезия)
 Социалистическая народная партия (Мексика)
 Социалистическая народная партия (Норвегия)
 Социалистическая народная партия Черногории
 Социалистическая народная партия (Япония)